Il existe deux Nikola Zrinski (Nicolas de Zrin) dans la famille Zrinski originaire de Zrin (Croatie) :

 Nicolas Šubić de Zrin (Nikola Šubić Zrinski en croate, Szigeti Zrínyi Miklós en hongrois) (1508-1566, ban de 1542 à 1556)
 Nicolas de Zrin (Nikola Zrinski en croate, Zrínyi Miklós en hongrois) (1620-1664, ban de 1647 à 1664)